Cuite
 Cuit
 Ivresse
 Terre cuite

Voir aussi 
 Dirk Kuyt (1980-), joueur de football néerlandais
 Kuyts, tableau de Frans Decker